Deinopsis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Matthews 1838. Deinopsis ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Deinopsis